Zetterstedt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johan Wilhelm Zetterstedt
 Johan Emanuel Zetterstedt
 Johann Wilhelm Zetterstedt